Diop Mountaga, né en 1977 à Saint-Louis, est le président fondateur de l’association Kirikou. Il est également celui qui a mis en place le premier concept de crèche interculturelle au Maroc.

Biographie 
Diop Mountaga voit le jour dans la ville de Saint-Louis au Sénégal, d’une mère fermière et d’un père historien spécialiste de la généalogie et de l'étymologie des noms de famille.

Après son baccalauréat en Lettres philosophiques et civilisations modernes au lycée Blaise Diagne de Dakar, Diop Mountaga réussit ensuite à rejoindre l’université Paris 8 et sort diplômé en droit international humanitaire.

Carrière 
Après un stage au sein de l 'AMDH au Maroc, il fonde Kirikou, une ONG qui s'occupe de l'intégration des mineurs isolés.

Il reprend ses études en 2016 à Sciences Po à Paris et s'envole après pour plusieurs mois en Allemagne entre Stuttgart et Beningen dans la region de Bade-Wurtemberg où il travaille sur l'intégration des familles réfugiées venues de la Syrie et d'autres pays.

Il retourne au Maroc où il rejoint le croissant rouge marocain (une institution présidée par son Altesse Royale la princesse Lalla Malika) et occupe pendant 3 ans le poste de coordinateur national de résilience scolaire.

Il met en place pour la première fois au Maroc le concept de crèche interculturelle Kirikou, dont il est le Président Fondateur. Cette crèche accueille gratuitement des enfants migrants et étrangers dans un contexte interculturel de vie commune.

Kirikou, fondée en 2015 au Maroc, est également implantée au Sénégal et en France où des projets sont mis en place en partenariat avec les élus et les services d'état pour des projets de vie destinés aux jeunes MNA.

En 2020, il retourne en France et met en place l'antenne Kirikou France. Un an plus tard, il intègre la fonction publique au ministère de la justice en tant qu’éducateur PJJ.

Il a gagné en 2016 le Prix de bourse de société civile CCP (Cross Culture Program), offerte par le ministère des affaires étrangères allemande avec IFA Stuttgart.

Il a été aussi sélectionné comme rapporteur de la retraite migratoire organisée en 2017 par le ministère Marocain des affaires étrangères.

Diop Mountaga anime des conférences liées à la migration au Maroc et aux Nations unies.

A Marrakech, lors du pacte mondial des Migrations, Diop Mountaga est choisi comme seul acteur de société civile à participer aux travaux comme paneliste.

En 2019, il est invité par le ministère de l'intérieur au colloque relatif aux préparatifs de l'Observatoire Marocain des Migrations.

En mai 2022, il reçoit une accréditation spéciale de la part du président de l'assemblée générale des nations unies à New York pour participer au premier forum d'examen des migrations internationales.

Vie privée 
Diop Mountaga est marié à une diplomate polonaise vice-ambassadrice à L'OCDE. Ils ont un enfant.

Notes et références 

Personnalité sénégalaise du XXe siècle
Personnalité sénégalaise du XXIe siècle
Naissance en 1977
Naissance à Saint-Louis (Sénégal)